

Sigle 
 Imagine Cup, la "world's largest student technology competition" – gara organizzata dalla Microsoft
 Imperial College – università di Londra
 Index Catalogue – catalogo astronomico
 Integrated Circuit – circuito integrato
 Intelligence Collection – vedasi Gestione della raccolta di intelligence
 Intelligence Community – vedasi United States Intelligence Community
 InterCity – classe di treni
 Internazionale Comunista – organizzazione internazionale dei partiti comunisti
 Ion chromatography – Cromatografia a scambio ionico
 Istituto di cristallografia – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 ItalCity chat 3D – Chat 3D italiana

Astronomia 
 Index Catalogue – un catalogo di oggetti del profondo cielo, supplemento del New General Catalogue.
 Ic (uno c) – un tipo di supernova.

Codici 
 IC – codice vettore IATA di Indian Airlines
 IC – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per le Isole Canarie

Religione 
 I.C. – Istituto della Carità, Rosminiani
 I.C. – Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, Istituto Campostrini

Altro 
 IC – abbreviazione dell'inglese I see (vedo, capisco)
 IC XC – forma greca abbreviata di IHCOYC XRICTOC, Gesù Cristo